NGC 3572 (другие обозначения — OCL 846, ESO 129-SC1) — рассеянное скопление в созвездии Киль.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

В скоплении имеется кольцеобразный объект, предположительно, являющийся планетарной туманностью.

Примечания 

 

3572
Киль (созвездие)
Рассеянные скопления